Fallen, az amerikai Evanescence együttes nagylemeze, 2003
 Fallen, a norvég Burzum együttes nagylemeze, 2011
 Fallen, Lauren Kate amerikai írónő regénye (2009)
 Fallen, a fenti könyv alapján készült film (2016)